88. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów – zawody sportowe, które odbyły się w dniach od 4 do 12 kwietnia 2009 w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Były to równocześnie 22. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Marzena Karpińska – brązowy medal (48 kg) - 170 kg (78+92)
 Joanna Łochowska – 4. (53 kg) - 184 kg (81+103)
 Malwina Rowińska – 8. (53 kg) - 173 kg (73+100)
 Marieta Gotfryd – 5. (63 kg) - 209 kg (97+112)
 Anna Smosarska – 7. (63 kg) - 199 kg (90+109)
 Ewa Mizdal – 5. (69 kg) - 214 kg (97+117)
 Sabina Bagińska – 8. (+75 kg) - 225 kg (100+125)

mężczyźni 
 Maciej Przepiórkiewicz – 12. (56 kg) - 223 kg (98+125)
 Damian Wiśniewski – 7. (62 kg) - 260 kg (120+140)
 Damian Kuczyński – 15. (69 kg) - 284 kg (129+155)
 Piotr Chruściewicz – 5. (77 kg) - 334 kg (145+189)
 Adrian Zieliński – 5. (85 kg) - 363 kg (167+196)
 Mariusz Rytkowski – 11. (85 kg) - 350 kg (160+190)
 Robert Dołęga – 5. (105 kg) - 398 kg (181+217)
 Grzegorz Kleszcz – 4. (+105 kg) - 411 kg (182+229)

Końcowa klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2009 w sporcie
2009 w Rumunii